Пу́блий Э́лий Пет () — имя нескольких римских политиков:
 Публий Элий Пет — консул 337 года до н. э.;
 Публий Элий Пет — консул 201 года до н. э., потомок предыдущего.